Osoby o tym nazwisku:
 Jan Daszewski – polski wojskowy
 Wiktor Andrzej Daszewski – polski archeolog, historyk sztuki
 Władysław Daszewski – polski scenograf i karykaturzysta